Бирки — название населённых пунктов на Украине:

 Бирки — село в Александровском районе Кировоградской области.
 Бирки — село в Шумском районе Тернопольской области.